Vito est un prénom italien équivalant à Guy et .

 Vito Maragioglio (1915 - 1976), architecte et égyptologue italien
 Vito Taccone (1940 - 2007),  coureur cycliste italien
 Vito Corleone, personnage de fiction dans le roman de Mario Puzo Le Parrain et dans le film Le Parrain, réalisé par Francis Ford Coppola 

 Toponyme
 San Vito, commune italienne en Sardaigne
 Vito d'Asio, commune italienne de la province de Pordenone
 

 Patronyme
 Victor Vito,  joueur néo-zélandais de rugby à XV 
 
 Stéphane de Vito (né en 1968), bassiste français

Autres 
 Mercedes-Benz Vito
 , marque américaine de clarinettes et de saxophones

Voir aussi